

Patronymes 
Moussatov (masculin ; ) ou Moussatova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Igor Moussatov (1987-), joueur de hockey sur glace russe.
 Victor Borissov-Moussatov (1870-1905), peintre russe.

Patronyme russe